Yakuza steht für:
 Yakuza, eine japanische kriminelle Vereinigung
 Yakuza (Bekleidungsmarke), Bekleidungsmarke (seit 2004) mit Firmensitz Bautzen
 Yakuza (Spieleserie), eine Computerspiel-Reihe von Sega
 Yakuza-Film, ein Filmgenre
 Yakuza (Film), einen Film von Sydney Pollack

Siehe auch:

 Chakuza
 Yakuzi
 Jacuzzi